Messier 71 (M71), een object aan de sterrenhemel
Soltam M-71, een Israëlisch 155 mm 39 kaliber howitzer uit 1979